1358 : Traité de Londres entre la France et l'Angleterre
 1359 : Traité de Londres (l'Endenture) entre la France et l'Angleterre
 1373 : Traité de Londres, signé le  entre Ferdinand I de Portugal et Édouard III d'Angleterre, qui établit l'alliance anglo-portugaise
 1474 : Traité de Londres, signé le  entre Édouard IV d'Angleterre et Charles le Téméraire. Édouard IV promit au duc de Bourgogne de débarquer afin de partager la France avec lui, après que la trêve entre Louis XI et le duc expirerait le 
 1518 : Traité de Londres : accord de non-agression entre les principales puissances européennes.
 1604 : Traité de Londres mettant fin aux hostilités entre l'Angleterre et l'Espagne
 1662 : Traité de Londres rachat définitive de la ville de Dunkerque 
 1718 : Traité de Londres ou traité de la Quadruple-Alliance
 1786 : Convention de Londres entre l'Angleterre et l'Espagne sur les colonies d'Amérique centrale.
 1795 : Traité de Londres entre les États-Unis et l'Angleterre réglant les derniers litiges de la Guerre d'Indépendance américaine.
 1814 : Traité de Londres entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni.
 1824 : Traité de Londres entre le Royaume uni des Pays-Bas et le Royaume-Uni.
 1827 : Traité de Londres scellant l'alliance entre le Royaume-Uni, la France et la Russie afin de libérer la Grèce de l'emprise turque.
 1831 : Traité de Londres reconnaissant la séparation de la Belgique et des Pays-Bas par les grandes puissances et imposant le statut de neutralité à la Belgique.
 1832 : Traité de Londres reconnaissant l'élection du prince Othon de Bavière sur le trône de Grèce.
 1839 : Traité de Londres garantissant la neutralité de la Belgique
 1840 : Traité de Londres entre l’Autriche, la Prusse, la Russie et l’Angleterre réglant la question d’Orient en tenant la France à l’écart.
 1841 : Convention de Londres sur les Détroits.
 1852 : Traité de Londres qui règle la succession du Danemark.
 1861 : la Convention de Londres (1861) pour régler la question des dettes mexicaines et cadrer l'expédition du Mexique.
 1863 : Traité de Londres sur la succession au trône de Grèce et l'élection du roi Georges .
 1864 : Traité de Londres sur la cession de la République des îles Ioniennes à la Grèce.
 1867 : Traité de Londres garantissant l'indépendance du Luxembourg
 1884 : Convention de Londres entre le Royaume-Uni et la République sud-africaine du Transvaal
 1913 : Traité de Londres mettant fin à la Première Guerre balkanique
 1914 : Convention de Londres (1914) par laquelle les Alliés s'engagent à ne pas conclure une paix séparée
 1915 : Pacte de Londres où l'Italie entre en guerre  
 1921 : Traité de Londres reconnaissant la naissance de l'État libre d'Irlande et organisant la partition du pays
 1930 : Traité naval de Londres régulant la guerre navale et la construction de sous-marins militaires.
 1936 : Second Traité naval de Londres est la suite du traité précédent.
 1947 : Conférence de Londres
 1948 : Conférence de Londres
 1949 : Traité de Londres, instituant le Conseil de l'Europe
 1953 : Conférence de Londres portant sur un accord sur la dette extérieure allemande
 1964 : Convention de Londres sur la pêche
 1972 : Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
 2010 : Traités de Londres (2010) Traités de coopération entre les industries de l'armement françaises et britanniques

Voir aussi 
 
 Liste de conférences à Londres